

Noms de marques 
 Éditions P'tit Louis, maison d'édition fondée en 1989 par Bruno Bertin et Muriel L’Hénoret, spécialisée BD tout public, basée à Rennes en Bretagne.
 P'tit Louis, marque commerciale lancée en 1990 par Savencia Fromage et Dairy pour un fromage industriel fabriqué par Fromarsac,  .

Similaires